Braccio – in anatomia, la parte dell'arto superiore compresa tra spalla e gomito e, nel linguaggio corrente, tutto l'arto superiore
 Braccio – in fisica, distanza minima tra un punto generico nello spazio e la direzione su cui giace un vettore
 Braccio – antica unità di misura navale e di lunghezza in molte città
 Braccio – nel gergo della transumanza, percorso alternativo rispetto a un tratturo o tratturello
 Braccio – manovra velica
 Braccio – personaggio del cartone Bentornato Topo Gigio
 Braccio – figura araldica
 Braccio – settore di una prigione che contiene le celle
 Braccio della morte – braccio di una prigione che detiene i condannati a morte
 Braccio da Montone – personaggio storico
 Braccio di Ferro – personaggio di fumetti e cartoni animati
 Braccio galattico – parte di una galassia
 Braccio secolare – concetto di diritto canonico

Altri progetti

Pagine correlate 
 Braccio di mare